L se poate referi la

 Litera L (literă).
 L (număr), număr din sistemul de numerație la romanilor egal cu valoarea de 50
 L sau l (litru) este o unitate de măsură pentru volum.

Alte utilizări 

 L (Death Note), personaj principal din seria anime Death Note

Vezi și 
 Listă de filme:L

Dezambiguizări de un caracter